Miecz przeznaczenia – opowiadanie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie, nagrodzone Nagrodą Zajdla
 Miecz przeznaczenia – zbiór opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie